Жиляко́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Жиляков, Арсений Иванович (1879—1921) — русский советский писатель, журналист, литератор.
 Жиляков, Григорий Васильевич (1913—1991) — советский дипломат.
 Жиляков, Николай Викторович (в монашестве Тихон; 1968—2011) — епископ УПЦ МП, епископ Кременчугский и Лубенский.
 Жиляков, Олег Викторович (род. 1973) — российский певец, вокалист группы Catharsis.
 Жиляков, Сергей Свиридович (род. 1953) — российский предприниматель, металлург.